Roberto Colaninno (1943) imprenditore italiano.
Matteo Colaninno (1970) imprenditore e politico italiano, figlio di Roberto.